Hr.Ms. Walrus kan verwijzen naar drie schepen bij de Nederlandse marine vernoemd naar de robbensoort walrus. Ook zijn twee schepen met de naam Walrus naamgever geweest voor hun klasse.

Schepen
 Hr.Ms. Walrus (1939) (ex IJM 24), een Nederlandse hulpmijnenveger
 Hr.Ms. Walrus (1944), een Nederlandse onderzeeboot van de Baloa- of Walrusklasse
 Zr.Ms. Walrus (1992), een Nederlandse onderzeeboot van de Walrusklasse

Scheepsklassen
 Baloaklasse, de Nederlandse schepen van deze klasse werden ook als schepen van de walrusklasse gezien
 Walrusklasse, een Nederlandse scheepsklasse die vier onderzeeboten omvat